Собор Санто-Спирито — название итальянских храмов, освящённых в честь Святого Духа.

 Собор Санто-Спирито — кафедральный собор Равенны
 Церковь Санто-Спирито — построена в 1436—1482 годы по проекту Брунеллески
 Церковь Санто Спирито — известна храняшимся в ней «Сретением» работы Филиппо Липпи